Ламская — топоним в России: 

 Ламская — слобода города Ельца.

 Ламская — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Ламская — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Ламская (приток Оби) — река в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Нижняя Ламская — река в Ханты-Мансийском автономном округе.

См. также 
 Ламское